Матчи футбольного турнира на летних Олимпийских играх 1996 года проходили в пяти американских городах: Бирмингем (Алабама), Вашингтон, Орландо (Флорида), Майами (Флорида) и Атенс (Джорджия). Все полуфиналы и медальные матчи как мужского, так и женского турниров, проходили на стадионе «Сэнфорд» (вместимость более 85 000) в Атенс недалеко от столицы Игр-1996 Атланты.

Женщины впервые в истории Олимпийских игр разыграли медали в футболе и чемпионками стали хозяйки соревнований американки.

Мужской турнир неожиданно выиграли нигерийцы: в полуфинале к 77-й минуте они уступали бразильцам (в составе которых были Дида, Роберто Карлос, Ривалдо, Роналдо, Бебето и другие) со счётом 1:3, но усилиями Дэниела Амокачи (78-я минута) и Нванкво Кану (90-я минута) сумели сравнять счёт, а на 4-й минуте дополнительного времени тот же Кану принёс африканцам победу. Нигерийцы взяли у бразильцев реванш за поражение на групповой стадии (0:1).

Финал Нигерия — Аргентина развивался по похожему сценарию: южноамериканцы (за них выступали Хавьер Санетти, Клаудио Лопес, Эрнан Креспо, Ариэль Ортега, Роберто Айяла) вели 2:1 к 73-й минуте, но затем Амокачи (74-я минута) и Эммануэль Амунеке забили два мяча и принесли Нигерии олимпийское золото. В матче за третье место бразильцы разгромили португальцев со счётом 5:0. Для Нигерии это было второе в истории олимпийское золото во всех видах спорта (там же в Атланте чуть раньше футболистов первое золото принесла своей стране прыгунья в длину Чиома Ажунва, которая ранее была игроком женской сборной Нигерии по футболу).

Медалисты

Страны

Стадионы

Мужчины

Составы команд 

Согласно правилам олимпийского турнира, в мужском соревновании по футболу участвуют специальные олимпийские сборные, состоящие из 18 игроков, из которых 15 должны быть рождены не раньше 1 января 1973 года. Также в составе должно быть не менее двух вратарей.

Групповой турнир

Группа «А»

Группа «B»

Группа «С»

Группа «D»

Плей-офф

Итоговая классификация 
 Нигерия
 Аргентина
 Бразилия
 Португалия
 Франция
 Испания
 Мексика
 Гана
 Япония
 США
 Южная Корея
 Италия
 Австралия
 Тунис
 Саудовская Аравия
 Венгрия

Женщины

Групповой турнир

Группа «E»

Группа «F»

Плей-офф

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая классификация 
 1. США
 2. Китай
 3. Норвегия
 4. Бразилия
 5. Германия
 6. Швеция
 7. Япония
 8. Дания

Футбол на летних Олимпийских играх 1996